.38 Special, lőszer, amelyet a Smith & Wesson tervezett
 .38 Special, amerikai rockegyüttes, 1974-ben alapították